Louis Ferdinand ist der Name folgender Personen:

 Louis Ferdinand de Bourbon, dauphin de Viennois (1729–1765), französischer Thronfolger, Vater von König Ludwig XVI.